Лидио Джон Фоголин (; род. 27 февраля 1926, Форт-Уильям, Онтарио, Канада — 29 ноября 2000) — канадский хоккеист, защитник. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера 
Ли Фоголин родился 27 февраля 1926 года в Форт Уильяме (Онтарио), где и начал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге в команде «Порт-Артур Джуниорс». В 1946 году он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Омаха Найтс» (ЮСХЛ).

Сезон 1947/48 Фоголин провёл в фарм-клубе «Детройт Ред Уингз» команде Американской хоккейной лиги «Индианаполис Кэпиталз» и получил вызов в основу «Детройта» на две игры финальной серии плей-офф против «Торонто Мэйпл Лифс». Следующий сезон он снова начал в «Индианаполисе», но вскоре был возвращён в основную команду. В сезоне 1949/50 Фоголин выиграл свой первый Кубок Стэнли и принял участие в первом для себя «Матче всех звёзд НХЛ».

В 1951 году Фоголин в результате обмена оказался в «Чикаго Блэк Хокс», в котором провёл заключительные 6 лет своей карьеры, покинув НХЛ после окончания сезона 1955/56.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли: 1950
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (2): 1950, 1951

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Ли Фоголина на The Internet Hockey Database
 Биография Ли Фоголина на Legends of Hockey
 Профиль Ли Фоголина на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ